Herminia de Schaumburg-Lippe (5 de octubre de 1845-23 de diciembre de 1930), fue una princesa que por matrimonio perteneció a la Casa de Wurtemberg.

Primeros años 
Nació durante el reinado de su abuelo paterno, Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe.}} Era la hija mayor del entonces príncipe heredero Adolfo, de Schaumburg-Lippe y su esposa, la Princesa Herminia de Waldeck-Pyrmont. Sus hermanos incluían al príncipe Jorge de Schaumburg-Lippe, quien luego sucedió como príncipe reinante de Schaumburg-Lippe y al príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe, esposo de la princesa Victoria de Prusia. Su padre ascendió al trono en noviembre de 1860.

A pesar de su alta cuna, la princesa y sus hermanos fueron criados de manera muy simple y humilde; un informe dijo que "sabían más sobre la cocina que muchas mujeres de menor grado". También tenían una buena educación y podían defenderse en las discusiones sobre filosofía y ciencia con los eruditos del principado.

Matrimonio 
A la entonces tardía edad de 30 años, el 16 de febrero de 1876 en el Palacio de Bückeburg, Herminia se casó con el duque Maximiliano de Wurtemberg de 47, hijo del naturalista y explorador alemán Pablo Guillermo de Wurtemberg y la princesa María Sofía de Thurn y Taxis. Era miembro de la rama ducal y silesia de la Casa de Wurtemberg. El matrimonio no tuvo hijos.

La pareja vivía en Regensburg en el Reino de Baviera en el Palacio de Wurtemberg , que anteriormente había pertenecido a la madre de Maximiliano.

Últimos años 
Su marido murió en 1888 y Herminia estaría destinada a sobrevivirle 42 años. Llegó a vivir lo suficiente para ver el fin de su propio principado y el de Wurtemberg, además del Imperio Alemán.

Referencias